«Идеальное преступление» — название нескольких художественных фильмов:
 Идеальное преступление (фильм, 1989) — фильм режиссёра Игоря Вознесенского, СССР.
 Идеальное преступление (фильм, 2004) — фильм режиссёра Алекса де ла Иглесиа, Испания.